Kawajiri ist der Familienname folgender Personen:

Tatsuya Kawajiri (* 1978), japanischer Kickboxer und Judoka
Yoshiaki Kawajiri (* 1950), japanischer Anime-Regisseur